Nancy Drew – protagonista di una serie di romanzi

Televisione 
 Nancy Drew – film per la televisione del 2002 diretto da James Frawley
 Nancy Drew – film del 2007 diretto da Andrew Fleming
 Nancy Drew – serie televisiva statunitense in onda dal 2019

Pagine correlate 
 Nancy Drew and the Hidden Staircase